|-
| (84301) 2002 TA39||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84302) 2002 TB39||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84303) 2002 TX39||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84304) 2002 TB40||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84305) 2002 TH40||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84306) 2002 TT40||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84307) 2002 TU40||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84308) 2002 TV40||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84309) 2002 TW40||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84310) 2002 TD41||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84311) 2002 TE41||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84312) 2002 TH41||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84313) 2002 TP41||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84314) 2002 TQ41||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84315) 2002 TU41||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84316) 2002 TP43||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84317) 2002 TZ44||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84318) 2002 TN45||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84319) 2002 TX45||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84320) 2002 TU46||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84321) 2002 TB47||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84322) 2002 TZ47||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84323) 2002 TA48||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84324) 2002 TE48||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84325) 2002 TC49||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84326) 2002 TZ49||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84327) 2002 TT50||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84328) 2002 TM51||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84329) 2002 TU51||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84330) 2002 TA52||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84331) 2002 TB53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84332) 2002 TC53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84333) 2002 TF53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84334) 2002 TP53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84335) 2002 TR53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84336) 2002 TT53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84337) 2002 TB54||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84338) 2002 TO57||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84339) 2002 TR57||||2 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| 84340 Йос (Jos)||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер
|-
| (84341) 2002 TG64||||4 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84342) 2002 TP64||||5 жовтня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (84343) 2002 TF65||||4 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84344) 2002 TM65||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84345) 2002 TO71||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84346) 2002 TQ71||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84347) 2002 TC72||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84348) 2002 TQ72||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84349) 2002 TF76||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84350) 2002 TA77||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84351) 2002 TE77||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84352) 2002 TW78||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84353) 2002 TU79||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84354) 2002 TE80||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84355) 2002 TY80||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84356) 2002 TG82||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (84357) 2002 TH82||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (84358) 2002 TC83||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84359) 2002 TQ83||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84360) 2002 TW83||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84361) 2002 TE84||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84362) 2002 TQ90||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84363) 2002 TO95||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84364) 2002 TN97||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84365) 2002 TC112||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84366) 2002 TD112||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84367) 2002 TL114||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84368) 2002 TE116||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84369) 2002 TU120||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84370) 2002 TW121||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84371) 2002 TY128||||4 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84372) 2002 TK129||||4 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84373) 2002 TR129||||4 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84374) 2002 TB132||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84375) 2002 TL135||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84376) 2002 TO135||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84377) 2002 TF136||||4 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84378) 2002 TX137||||4 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84379) 2002 TB138||||4 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84380) 2002 TJ138||||4 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84381) 2002 TJ139||||4 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84382) 2002 TY139||||4 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84383) 2002 TX142||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84384) 2002 TK143||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84385) 2002 TB144||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84386) 2002 TD144||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84387) 2002 TA158||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84388) 2002 TD158||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84389) 2002 TO160||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84390) 2002 TK161||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84391) 2002 TS161||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84392) 2002 TV161||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84393) 2002 TO162||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84394) 2002 TD174||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84395) 2002 TL176||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84396) 2002 TM176||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84397) 2002 TP178||||12 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84398) 2002 TC179||||13 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84399) 2002 TV179||||14 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84400) 2002 TX179||||14 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

84300